Stahl Brandenburg ist der Name mehrerer im historischen Zusammenhang stehender Sportvereine:

 BSG Stahl Brandenburg (1950)
 SG Stahl Brandenburg
 BSV Brandenburg 
 BSG Stahl Brandenburg (1998)
 Spielmannszug FTV Stahl Brandenburg
 WSV Stahl Beetzsee Brandenburg